Il tabellone singolare dell'Aberto de São Paulo 2014, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014, è stato vinto da João Souza (tds n. 7). In finale ha sconfitto Alejandro González (tds n. 2) con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (primo turno)
  Alejandro González (finale)
  Guido Pella (semifinali)
  Facundo Bagnis (primo turno)

  Facundo Argüello (quarti di finale)
  Martín Alund (primo turno)
  João Souza (campione)
  Víctor Estrella (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Aberto de São Paulo 2014